Ermanno Bazzocchi, ingegnere e dirigente d'azienda italiano
Loris Bazzocchi, attore italiano
Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario italiano